Kansas City több település neve az Amerikai Egyesült Államokban:
 Kansas City (Kansas)
 Kansas City (Missouri)
 Kansas City (Oregon)

Zenében
Kansas City, a Les Humphries Singers együttes 1974-es nagylemeze és annak címadó dala
...még sok dal ezzel a címmel (The Beatles, Wilbert Harrison, Fats Domino,...)

Film
 Kansas City (1996) Robert Altman filmje